Plaats in Indonesië
 Tanjungrejo (Bayan), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Tanjungrejo (Buluspesantren), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Tanjungrejo (Margoyoso), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Tanjungrejo (Ngombol), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Tanjungrejo (Nguter), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Tanjungrejo (Wirosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Tanjungrejo (Badegan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Tanjungrejo (Loceret), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Tanjungrejo (Sukun), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Tanjungrejo (Tongas), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java

Zie ook
 Tanjung Rejo, doorverwijspagina